Vercesi – cognome italiano
 Angelo Vercesi – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista brasiliano
 Ernesto Vercesi – politico italiano
 Ines Vercesi – ginnasta italiana
 Pier Luigi Vercesi – giornalista italiano